Pietro Rossi (1930) – filosofo italiano
 Pietro Rossi, componente della spedizione dei Mille (m. 1871)
 Pietro Rossi (1924) – scacchista italiano
 Pietro Rossi (1738-1804) – zoologo italiano
 Pietro Rossi (1789- ?) – politico italiano, deputato del Regno di Sardegna
 Pietro Rossi, Cancellier Grande della Repubblica di Venezia
 Pietro Rossi – calciatore